Joseph Beerli – bobbista svizzero
 Roland Beerli – bobbista svizzero
 Walter Beerli – ex calciatore svizzero